Liechtenstein steht für:
 Liechtenstein, Fürstentum, Staat in Mitteleuropa
 Liechtenstein, von 1633–1647 Titularfürstentum in Mähren, siehe Moravský Krumlov
 Liechtenstein (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Liechtenstein, österreichisches Adelsgeschlecht, siehe Haus Liechtenstein
 Liechtenstein-Kastelkorn, deutsches Adelsgeschlecht

Liechtenstein ist der Name folgender 

Gebäude:
 Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf in Niederösterreich (gilt als Namensgeber für die Fürstenfamilie)
 Schloss Vaduz, Hohenliechtenstein, Sitz des Hauses Liechtenstein
 Burgruine Liechtenstein (Steiermark), heute Maria Buch-Feistritz, Steiermark (Burg der Kämmerer des Herzogtums Steiermark)
 Burgruine Liechtenstein (Südtirol), heute Leifers, Südtirol

 Palais Liechtenstein – mehrere Bauten

geografischer Objekte
 Liechtensteinklamm, Klamm, wenige Kilometer südlich von St. Johann im Pongau, Land Salzburg, Österreich

Siehe auch:

 Lichtenstein (Begriffsklärung)